O Calango, criado em 1962 , é uma dança folclórica. Originou-se em Mato Grosso, espalhando-se por muitos outros lugares do Brasil. Até hoje é conhecido por poucos no Brasil. Esta dança explica a origem do calango, animal típico da região. O "calango" ou "calanguinho" é uma dança em que um indivíduo dança com seu par em volta de uma fogueira.

Dança do Brasil
Danças populares
Cultura de Mato Grosso